Osoby o tym nazwisku:
 Albert Grau – niemiecki architekt
 José Ignacio Alemany Grau – rzymskokatolicki duchowny
 Miguel Grau – peruwiański wojskowy
 Raúl Cubas Grau – paragwajski polityk, inżynier i przedsiębiorca